Cet article recense les joueurs ayant joué pour le Vannes Olympique Club.

Entraineurs

Joueurs emblématiques

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

V

W

Y 

Les statistiques ne concernent que le championnat (mise à jour du )

Références

Sources 
Joueurs du VOC

Vannes